Второй этап Кубка мира по биатлону 2020/2021 прошёл в финском Контиолахти (3 декабря — 6 декабря 2020 года).

Таблица призовых мест 
Медальный зачёт 2-го этапа Кубка мира

Расписание соревнований

Результаты

Мужская спринтерская гонка

Женская спринтерская гонка

Мужская гонка преследования

Женская эстафета

Мужская эстафета

Женская гонка преследования

Лидеры в зачёте Кубка Мира после этапа 
{| border=0 cellspacing=5
|+ Положение спортсменов в общем зачёте после 2-го этапа
|-
| valign=top align="center"|
Мужчины

Примечание: В таблицы включены только 5 позиций.

Примечания

Ссылки 
Информация о втором этапе Кубка мира в Контиолахти на сайте Olympteka.ru

2-й этап